Leiviskä ist der Familienname folgender Personen:

 Helvi Leiviskä (1902–1982), finnischer Komponist
 Juha Ilmari Leiviskä (* 1936), finnischer Architekt